Machada peut désigner :

Patronyme 

 Alexander Machado (2002-), footballeur uruguayen,
 Alicia Machado (née en 1972), Miss Univers en 1996. Actrice, chanteuse et mannequin vénézuélienne, 
 Andrés Machado (1993-), joueur vénézuélien de baseball,
 Antonio Machado (1875-1939), poète espagnol,
 Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva (1773-1845), homme politique brésilien,
 Antônio de Alcântara Machado (1901-1935), journaliste, critique et écrivain brésilien,
 António de Barros Machado (1912–2002), arachnologiste,
 Augusto Machado (1845-1924), compositeur et directeur de théâtre portugais,
 Bernardino Machado (1857-1944),  et  Président de la République portugaise,
  (1980-), pongiste espagnol,
 , un des six frères Machado,
 Carmen Maria Machado (?-), écrivaine américaine
 Celso Machado (né en 1953), guitariste classique brésilien,
Cirilo Volkmar Machado (1748-1823), peintre, sculpteur et architecte portugais,
 Cosme Machado (né en 1975), arbitre portugais de football,
 Deiver Machado (né en 1993), footballeur colombien,
 Diogo Barbosa Machado (1682-1770), bibliographe portugais,
  (né en 1983), footballeur portugais,
 Frédéric Machado (né en 1975), footballeur français,
 Gerardo Machado (1871-1939), dictateur cubain,
  (1898-1983), homme politique vénézuélien,
 Heros Machado, nom de naissance de la danseuse brésilienne Eros Volúsia (1914-2004)
 Honorio Machado (né 1982),  coureur cycliste vénézuélien, 
 Jean Jacques Machado (1968-), un des six frères Machado,
 Jean-Marie Machado (né en 1961), compositeur et pianiste de jazz,
 Joana Machado (née en 1978), chanteuse portugaise de jazz et de bossa nova,
 Joaquim Machado (1923-2015), footballeur portugais,
 Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1908), écrivain brésilien,
 John Machado, un des six frères Machado,
  (1788-1862), militaire vénézuélien,
 Juliana Machado (1994-), joueuse angolaise de handball,
 Justina Machado (née en 1972), actrice américaine,
 Louise Cristine Machado alias Da Lou (née en 1983), chanteuse et auteur-compositeur brésilienne,
 Luciano Machado, un des six frères Machado,
 Luz Machado (1916-1996), femme de lettres vénézuélienne,
 Manny Machado (né en 1992), joueur de baseball professionnel américain.
 
 Manuel Machado (né en 1955), entraîneur portugais de football,
 Manuel Joaquim Machado (1863-1913), homme politique brésilien,
 Manuel Machado (1874-1947), poète espagnol et frère d'Antonio Machado,
 Manuel Machado (né en 1985), footballeur angolais,
 Manuela Machado (née en 1963), marathonienne portugaise
 María Corina Machado (née en 1967), personnalité de la société civile vénézuélienne,
 Mario Machado (1935-2013), journaliste et acteur américain,
 Octávio Machado (né en 1949), footballeur et entraîneur de football portugais.
 Paulo Machado (né en 1986), footballeur portugais,
 José Gomes Pinheiro Machado (1851-1915), homme politique brésilien.
  (1858–1929), physicien et homme politique dominicain.
 , un des six frères Machado,
 Raúl Machado (né en 1937), footballeur portugais,
 Rob Machado (né en 1973), surfeur américain,
 Roger Machado, un des six frères Machado,
 Rui Machado (né en 1984), joueur de tennis portugais,
 José Augusto de Simas Machado (1859-1927), général et homme politique portugais,
 Teresa Machado (1969-2020), athlète portugaise spécialiste du lancer du poids et du lancer du disque,
 Tiago Machado (né en 1985), cycliste portugais,
 Virginie Machado (née en 1976), gymnaste française,
 Waldo Machado (1934-2019), footballeur international brésilien.

Toponyme 

 Machado, une localité brésilienne;
 Pinheiro Machado, ville brésilienne de la microrégion des Serras du Sud-Est dans l'État du Rio Grande do Sul.

Patronyme portugais
Patronyme brésilien
Patronyme hispanique